Il termine Neve Shalom (נװה שלום), in ebraico "Oasi di Pace", può essere riferito a

 Neve Shalom, noto anche come Wahat As-Salam (NSWAS) – villaggio cooperativo israeliano abitato da Arabi ed Ebrei
 Sinagoga Neve Shalom di Istanbul –